Финал Кубка шотландской лиги 1963 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1963/64, состоявшийся 26 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Гринок Мортон». Победителями в этом матче стали футболисты «джерс», разгромившие своих оппонентов со счётом 5:0.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Гринок Мортон»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
  Отчёт матча на Soccerbase.com

1963
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Гринок Мортон»
Шотландия
События 26 октября
Спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 1963 года
Спорт в Шотландии в 1963 году